Blindat Lleuger amb Rodes, vehicle blindat de combat fabricat per Pegaso
 Fusell de retrocàrrega (del seu nom en anglès Breech-Loading Rifle), fusell que es carrega per la part de la culata
 Browning BLR (de l'acrònim en anglès Browning Lever Rifle), fusell d'acció de palanca fabricat per Browning Arms Company
 BLR també és el codi ISO 3166-1 de Bielorússia, estat de l'Europa oriental